Goosiomyces är ett släkte av svampar. Goosiomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Goosiomyces